Ремон VI од Тулуза (27. октобар 1156 - 2. август 1222) био је гроф Тулуза и маркиз од Провансе од 1194. године до своје смрти. Један је од главних учесника Катарског крсташког похода.

Биографија 

Син је Ремона V од Тулуза. Деда Ремонове мајке био је Луј VI, краљ Француске. Ремонов ујак је Луј VII, учесник Другог крсташког рата. Године 1194. наследио је свога оца и постао гроф Тулуза. Након масакра у Безијеу и смрти Ремона-Рожера, Ремон VI од Тулуза је био једини који се могао супротставити папи Иноћентију III и Симону од Монфора. На Четвртом латеранском сабору одузете су му све територије и додељене Симону од Монфора. Дана 24. августа 1216. године заузео је Бокер. 

Исте године Ремон одлази у Арагон како би пронашао савезнике за борбу против Симона. Симон користи његово одсуство и осваја Тулуз где сам себе крунише за грофа Тулуза. Ремон се вратио у Француску и успео да освоји круну 12. септембра 1217. године. Симон га опседа у Тулузу, али је опсада завршена неуспехом због малог броја војника. Сам Симон је погинуо пред зидинама Тулуза. Ремон је умро 1222. године. Наследио га је син Ремон VII од Тулуза који са крсташима склапа мир у Паризу 1229. године.

Породично стабло

Извори 

 

Рођени 1156.
Умрли 1222.
Катарски крсташки рат
Крсташи